Baissac ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Baissac (1831–1892), britischer Romanist und Kreolist französischer Sprache und Bewohner der Insel Mauritius
 Lise de Baissac (1905–2004), während des Zweiten Weltkriegs eine Agentin der britischen nachrichtendienstlichen Spezialeinheit Special Operations Executive (SOE)

Baissac ist der Name folgender Orte:
 Baissac, okzitanischer Name der Gemeinde Beyssac, Département Corrèze, Frankreich